Борис Мілетич (,  1975) — хорватський політик, міський голова Пули.
 Любомир Мілетич (, 1863 —1937) — провідний болгарський лінгвіст, етнограф та історик.
 Патрік Джей Мілетич (; 1968) — американський спортсмен хорватського походження, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.

 Сербський Мілетич (серб. Српски Милетић) — село в Сербії.